Хемисфера може да се односи на:

 Хемисфера – половина сфере
 Северна хемисфера
 Јужна хемисфера
 Западна хемисфера
 Источна хемисфера
 Небеска хемисфера
 Северна небеска хемисфера (Северно небо)
 Јужна небеска хемисфера (Јужно небо)
 Церебрална хемисфера